Crônica de uma Guerra Secreta é um livro de autoria do escritor brasileiro Sergio Corrêa da Costa publicado em 2004, cujo tema central é um plano nazista de construir na América do Sul uma nação germânica que teria domínio sob todo o restante do continente.

Livros do Brasil
Livros de 2004